Bakerton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bakerton (Kentucky), im Cumberland County
 Bakerton (Pennsylvania), im Cambria County
 Bakerton (Tennessee), im Clay County
 Bakerton (West Virginia), im Jefferson County

Siehe auch:
 Bakertown